Копома́ () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Kopomá с майянского языка можно перевести как — не тонущий.

Площадь муниципалитета равна 158 км², что составляет 0,4 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 8 метров над уровнем моря.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере и востоке с Чочолой, на юге с Опиченом, и на западе с Машкану.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1935 году, в его состав входит 3 населённых пункта:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 производство и строительство — 47,2 %;
 сельское хозяйство и скотоводство — 27,5 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 24,8 %;
 безработные — 0,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 83,6 км;
 электрификация: 96,8 %;
 водоснабжение: 89,2 %;
 водоотведение: 50,5 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить храм Успения Пресвятой Богородицы, а также бывшую асьенду Сан-Бернардо, с расположенным там музеем.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана